Neugasse steht für:

 Neugasse (Jena), Thüringen
 Neugasse (Meissen), Sachsen
 Neugasse (Weimar), Thüringen
 Neugasse (Wiesbaden), Hessen
 Neugasse (Zürich), Kanton Zürich